Gregor V. ist der Name folgender Personen:

 Gregor V. (Papst) (972–999), Papst von 996 bis 999
 Gregor V. (Katholikos), Katholikos und Patriarch der Armenisch-Apostolischen Kirche 1193/1194
 Gregor V. (Patriarch) (~1745–1821), Patriarch von Konstantinopel